5-й выпуск Тура Фьордов — шоссейной многодневной велогонки по дорогам норвежской губернии Ругаланн. Гонка проводилась с 24 по 28 мая 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал норвежский велогонщик Эдвальд Боассон Хаген из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 3 команд категории UCI WorldTeam. Также были приглашены 8 проконтинентальных и 9 континентальных команд. На старт соревнования вышли 117 гонщиков. До финиша доехали 82 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 873,2 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Фьордов 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2017 году
Май 2017 года